Darboven steht für:
 J. J. Darboven, deutsches Kaffeeröster-Familienunternehmen

Familienname:
 Albert Darboven (* 1936), deutscher Unternehmer
 Arthur Ernesto Darboven (* 1964), deutscher Unternehmer
 Hanne Darboven (1941–2009), deutsche Künstlerin
 Johann Joachim Darboven (1841–1909), deutscher Unternehmensgründer
 Kelly Darboven (* 1992), deutsche Jugendschauspielerin und Hörspielsprecherin
 Nicolaus Darboven (1902–1985), deutscher Unternehmer 
 Thomas Darboven (* 1936), deutscher Bildhauer und Architekt